Грчки се може односити на:
Грчки језик
Грчка
Грци